

Meppen, ville du Land de Basse-Saxe

Meppen, village de la commune de Coevorden, dans le Drenthe